Lincoln puede referirse a:

Antroponimia 

 Lincoln, apellido de origen europeo.

Personalidades 

 Abraham Lincoln (1809-1865), político estadounidense, presidente de Estados Unidos de 1861 a 1865.
 Mary Todd Lincoln (1818-1882), esposa del presidente Abraham Lincoln.
 Abbey Lincoln (1930-2010), cantante y compositora estadounidense de jazz.
 Andrew Lincoln (1973), actor británico de cine y televisión.
 David Lincoln Rabinowitz (n. 1960), investigador de la Universidad de Yale.
 Julian Lincoln Simon (1932-1998), economista y profesor estadounidense.
 Lincoln Palomeque (1977), actor colombiano.
 Lincoln Verduga Loor (1917-2009), periodista y político ecuatoriano.

Arquitectura y edificios 

 Monumento a Lincoln, monumento que homenajea al presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln.
 Lincoln Memorial Reflecting Pool, piscina ornamental situada delante del Monumento a Lincoln.
 Lincoln Center, complejo de edificios en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos).

Cine y televisión 

 Lincoln, película biográfica de 2012 sobre Abraham Lincoln, del cineasta Steven Spielberg.
 Abraham Lincoln: cazador de vampiros, película de terror de 2012, dirigida por Timur Bekmambetov.
 Abraham Lincoln, película biográfica de 1930, dirigida por D.W. Griffith.

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 

 Lincoln, partido de la provincia de Buenos Aires.
 Lincoln, ciudad de la provincia de Buenos Aires.

Australia 

 Port Lincoln, ciudad del estado de Australia Meridional.

Estados Unidos

Reales 

 Lincoln, ciudad del estado de California.
 Lincoln, área no incorporada, ubicada en el estado de Delaware.
 Lincoln, pueblo del estado de Massachusetts.
 Lincoln, ciudad capital del estado de Nebraska.
 Lincoln, borough del estado de Pensilvania.
 Lincoln, pueblo del estado de Rhode Island.
 Lincoln Park, lugar designado por el censo, ubicado en el estado de Georgia.
 Lincoln Park, lugar designado por el censo, ubicado en el estado de Nueva York.

Propuestas 

 Lincoln, proyecto de estado propuesto en territorios del noroeste (Idaho y Washington).
 Lincoln, proyecto de estado propuesto en territorios de Texas.

Reino Unido 

 Lincoln, ciudad capital administrativa del condado de Lincolnshire.

Otros artículos en Wikipedia 

 Avro 694 Lincoln, bombardero pesado británico cuatrimotor de la Segunda Guerra Mundial.
 Batallón Abraham Lincoln, organización de voluntarios provenientes de Estados Unidos que integraron unidades de las Brigadas Internacionales en apoyo de la Segunda República Española durante la Guerra Civil.
 Lincoln, álbum de la banda estadounidense de rock alternativo They Might Be Giants.
 Lincoln Loud, personaje principal de la serie animada The Loud House.
 Lincoln, marca de automóviles de lujo perteneciente al grupo Ford Motor Company.
 Lincoln, raza de ovejas de Inglaterra.
 Lincoln Near-Earth Asteroid Research, programa de localización y seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra.
 Lincoln Park, parque en Chicago (Estados Unidos).